Il singolare del torneo di tennis Indian Wells Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Steve Bryan che ha battuto in finale Olivier Delaître che si è ritirato sul punteggio di 6-3.

Teste di serie 

 Olivier Delaître (finale)
 Robbie Weiss (primo turno)
 Steve Bryan (Campione)
 Lars Jonsson (quarti di finale)

 Shūzō Matsuoka (semifinali)
 David Nainkin (primo turno)
 Nicolás Pereira (secondo turno)
 Alberto Mancini (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indian Wells Challenger 1994